Прюне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 120 км на південний захід від Клермон-Феррана, 12 км на південь від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 607,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Прюне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Прюне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь